Cessna O-2 Skymaster – amerykański samolot obserwacyjny
 O-2 – samolot amatorski konstrukcji Michała Offierskiego